Panthera blytheae  — вымерший вид кошачьих из рода Panthera, датируемый по результатам магнитостратиграфии возрастом около 5,95—4,1 млн лет (между поздним мессинским и ранним занклским веком). В настоящее время это самый древний из известных видов пантер. Первые окаменелости были найдены в 2010 году в бассейне Занда, расположенном в префектуре Нгари на Тибетском плато.

Видовой эпитет blytheae дан по имени Блайт Хааги (Blythe Haaga), которая выиграла право на соответствующем аукционе, её родители, Пол и Хизер Хааги, — спонсоры Музея естественной истории в Лос-Анджелесе.

Описание 
Panthera blytheae — доисторический родственник снежного барса. Голотип V18788.1 — частичный череп с сохранившимися первым левым резцом, клыками и третьим и четвертым премолярами, представляющий полноценного взрослого животного. Предположительный размер особи был близок к современному дымчатому леопарду, примерно на 10 % меньше, чем снежный барс. Однако это основано исключительно на относительных размерах черепа, так что может быть не точным.

Кладограмма 

Кладограмма по Tseng et al.

Примечания

Ссылки 
  канале Extinction Channel
 The Oldest Big Cat, From the Roof of the World
 How We Found the Oldest Big Cat

Кошачьи